Trois sous-marins de la Marine nationale ont porté le nom dEspadon :
 l', un sous-marin de  armé en 1902 ;
 l', un sous-marin de classe Requin armé en 1927 ;
 l', un sous-marin de  armé en 1960. Il est ensuite transformé en navire musée à Saint-Nazaire.

Nom de bateau de la Marine française